Windows Glyph List 4 (abrégé WGL4), aussi appelé jeu de caractère pan-européen, est une collection de caractères de Microsoft, utilisé dans ses systèmes d’exploitations à partir de 1998, comptant 652 caractères Unicode destinés à l’usage des langues européennes.
Son objectif est de fournir des recommandations pour la production de fontes par les fonderies typographiques. Les fontes couvrant l’ensemble des caractères de la collection sont conformes au WGL4 et pourront fonctionner avec un grand nombre de logiciels sur les plateformes Microsoft. Ces caractères WGL4 sont aussi disponibles dans plusieurs fontes installées par défaut sur les différents systèmes d’exploitation Microsoft, les caractères non WGL4 peuvent parfois être absents ou ne pas fonctionner correctement.

Répertoire de caractères 
Le répertoire de caractères du WGL4 couvre les jeux de caractères Windows 1252 (Windows Europe de l’Ouest), 1250 (Windows Europe centrale), 1250 (Windows cyrillique), 1253 (Windows grec), 1254 (Windows turc), 1257 (Windows Baltique), et la page de code MS-DOS 437.

Il ne couvre pas les caractères nécessaires pour l’écriture de certaines langues, notamment certains caractères latins du vietnamien du jeu de caractères Windows 1258 et les caractères roumains avec virgule souscrites .
Il ne couvre pas non plus les caractères des écritures thaï, hébreux et arabes, définis respectivement dans les jeux de caractères Windows 874, 1255 et 1256, ni les caractères chinois, japonais ou coréens 932, 936, 949, 950.

En , les caractères cyrilliques  sont ajoutés au WGL4 avec la publication du format OpenType 1.5.

Jeu de caractères

Voir aussi 
 Unicode

Liens externes 
 WGL4, Microsoft Typography

Typographie
Microsoft Windows